Kill (Unix), een Unix-commando om signalen te sturen naar lopende processen om deze bijvoorbeeld te beëindigen.
 Kill (album), een album van de Amerikaanse deathmetalband Cannibal Corpse
 Kill (Ierland), plaats Ierland